Pan kan som auktorsförkortning betyda:

 Jin Tang Pan
 Yitao Pan
 Zhi-Xiang Pan

Robotskapade auktorsförkortningar